

Codici 
 TEK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tatitlek (Stati Uniti d'America)
 Terrorelhárítási Központ – Servizi segreti ungheresi
 tek – codice ISO 639-3 della lingua ibali teke

Botanica 
 Tek – nome comune del genere Tectona di alberi tropicali